Saint-Ange peut faire référence à :

Toponyme
Saint-Ange-et-Torçay, une commune française du département d'Eure-et-Loir
Saint-Ange-le-Viel, une commune française du département de Seine-et-Marne.

Patronyme
Ange-François Fariau de Saint-Ange (1747-1810), poète et traducteur français
Charles-Auguste-Joseph Walter de Saint-Ange (1793-1851), un ingénieur français
Jacques-Louis de la Hamayde de Saint-Ange (1780-1860), peintre et dessinateur français
Louis Saint-Ange de La Colombe (1755-1802), un militaire français 
Antoine-Louis Lefebvre de Caumartin, marquis de Saint-Ange, prévôt des marchands de Paris de 1778 à 1784
Saint-Ange, romancière française
Charlotte Quillet Saint-Ange, artiste peintre

Monuments
le château Saint-Ange, un monument de Rome
Le pont Saint-Ange, un pont de Rome
Le château de Saint-Ange de Villecerf, un château du département de Seine-et-Marne

Prénom
Saint-Ange Vebobe (né en 1953), un ancien joueur de basket-ball français

Autre
le Cap Saint-Ange, l'ancien nom du cap Malée, en Grèce.